

Шонай — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Шонай — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область